Nova Tabarca, illot valencià situat al terme municipal d'Alacant
 Tabarka, illot, ciutat i delegació de Tunísia
 Tabarca Llibres, editorial valenciana